Ногометно друштво Горица је словеначки фудбалски клуб из Нове Горице, који игра у Првој лиги Словеније.

Историја клуба 
Клуб је формиран у лето 1947. када је већи део словеначког приморја припојен матици земљи. Од тада па до данас клуб је често мењао име: СД Горица, ССД Железничар, ЗНК Нова Горица, НК Горица, НК Нова Горица, НК Возила, НК САОП Нова Горица, а по осамотаљивању Словеније НК Горица, НД ХИТ Горица, а од јуна 2003. НД Горица.

У Југославији су играли највише у словеначкој лиги, или нижим лигама. После 1991. од формирања Прве словеначке фудбалске лиге учествује у њој. Један је од три клуба уз НК Марибор и НК Цеље који се такмиче у тој лиги у свих протеклих 16 сезона. Прву титулу првака Словеније освојио је 1995/96 и од тада је (изузев две сезоне) стални учесник у европским такмичењима.

Стадион 
Своје утакмице Горица игра на стадиону у Спортском парку Горица. Стадион је изграђен 1962. године. Добијањем расвете 2003. и реновирањем стадион има покривену трибину са 3.066 места за седење.

Клуб има две навијачке групе. Навијачка група формирана 1991. зове се „Терор Бојс“, а друга из 1994. „Горишке вртнице“.

Пласмани у првенству и купу

Биланс НД Горица на вечној табели клубова у СНЛ 
(од оснивања 1991/92)
 
ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; Бод = Бодови

НД Горица у европским такмичењима

Састав екипе у сезони 2007/08

Познати играчи 
 Горан Галешић

Види још 
 Прва словеначка фудбалска лига

Спољашње везе 
 Службени сајт

Г